Геј-френдли, ЛГБТ-френдли () су места, политике, људи или институције које су отворене према геј људима, или генералније према свим члановима ЛГБТ заједнице, тако да стварају окружење које подржава геј људе и њихове везе, и које поштује све људе и третира све људе једнако, без осуђивања. Овај термин је настао у касном 20. веку у Северној Америци и представља нуспроизвод постепене имплементације геј права и прихватања политика које подржавају ЛГБТ људе на радном месту и у школама, као и препознавања гејева и лезбијки као засебне конзумерске групе за бизнисе.

Места 

Градови који су познати широм света да су геј-френдли, односно пријатељски настројени према ЛГБТ заједници, укључују Сан Франциско, Сијетл, Тел Авив, Њујорк, Сиднеј, Рио де Жанеиро, Мелбурн, Мадрид, Париз, Пуерто Ваљарта, Чикаго, Брајтон, Амстердам, Буенос Ајрес, Монтерија, Лондон, Копенхаген и Берлин, између осталих.

Часопис Адвокат периодично објављује листу најгеј градова у Америци, а она укључује градове попут Минеаполиса, Албукеркија, Сан Дијега, Остина, и неке друге, а на бази чињеница као што су закони о истополним браковима, број истополних парова и сл.

Туристички водич Spartacus International Gay Guide објављује Геј туристички индекс (), списак геј-френдли држава. За сваку државу додају се поени и то за следеће категорије: анти-дискриминационо законодавство, једнаки закони за бракове, партнерства и усвајање, као и ЛГБТ маркетинг. С друге стране, поени се одузимају за анти-ЛГБТ законе, ограничења по питању путовања са ХИВ статусом, религијске утицаје и кривично гоњење, убиства и смртне казне за ЛГБТ популацију.

Године 2013, Спартакусов Геј туристички индекс укључио је већину западноевропских земања у најбољих 11 (Шведска, Данска, Исланд, Норвешка, Финска, Белгија, Француска, Холандија, Уједињено Краљевство и Шпанија), плус Канаду, Нови Зеланд и Уругвај. Последњих пет земаља су биле Иран, Уједињени Арапски Емирати, Русија, Јордан и Јамајка.

Спартакус такође објављује Геј туристички индекс за САД, са списком 50 савезних држава плус Дистриктом Колумбија, са истим критеријумима као за рангирање држава света. У 2013. години, најбољих 5 држава су са североистока земље, док најбољих десет такође укључује Калифорнију, Илиноис и Орегон. Најгорих 10 држава су углавном са југоистока, изузев неколико планинских држава (Јута, Ајдахо и Монтана).

Бизниси 

Многи бизниси се сада идентификују као геј-френдли, што им омогућује диверзификовану базу за запослене и купце. Кампања људских права ради на остваривању једнакости за гејеве, лезбијке и остале и објављује листе компанија у вези са проблемима који се тичу ЛГБТ људи. Компаније које су означене да имају геј-френдли радно окружење укључују Дел и Кока-кола компанија. Компаније као што су R Family Vacations, Manspray, Фолксваген, Ginch Gonch и Egotour, као и многе друге, нуде специјалне производе и услуге за геј клијенте. Остале, попут ЛОТ пољске авио-линије, шаљу геј-френдли поруке тако што нуде путовања до великих геј дестинација означавајући их заставицом дугиних боја Студије су показале да ЛГБТ заједнице имају више наклоности ка геј-френдли компанијама, чак иако је цена неког производа или услуге виша.

САД 

Напомене

1 2015. године Флорида је експлицитно уклонила забрану усвајања за хомосексуалце пошто су то федералне судије прогласиле неуставним 2010. године.

2 У Тексасу је, као резултат пресуде врховног суда из 2003. године у случају Лоренс против Тексаса, закон о содомији проглашен да је противуставан. Међутим, закони о содомији се ипак и даље налазе у правном законику Тексаса, иако се више не примењују.

3 Упркос одлуци врховног суда о истополним браковима, званичници округа Ирион у Тексасу издају изводе из књиге венчаних, али тврде да одбијају истополне парове. Ниједан пар није аплицирао, нити је икаква акција покренута.

4 Званичници у осам округа у Алабами више не издају икакве изводе из књиге венчаних. Ово се ради у складу са државним законом, који је 1961. године креиран ради задржавања расне сегрегације и њиме је дата могућност запосленима у управи округа да не издају изводе из књиге венчаних. Неколико њих је одабрало ту опцију од Obergefell пресуде.

Свет 

Напомене:

1 У Северној Ирској правна ситуација за истополна усвајања није јасна.

2 У Канади закони о усвајању се разликују у односу на провинцију. Међутим, истополна усвајања су могућа широм државе.

3 Акт о једнакости у запослењу дозвољава радна места у оквиру религијских организација изузеће од антидискриминационих закона како би се заштитио њихов етос.

4 У Немачкој, због система федералне владе, постоје различите регулације у вези са имиграцијом или боравиштем са ХИВ-ом. На пример, у Баварској некоме ко је ХИВ позитиван може бити забрањен улаз. Федерални уставни суд је је наредио у оквиру неколико пресуда да политичари имплементирају иста права за геј мушкарце и лезбијке која се примењују на хетеросексуалце.

5 У Изреалу цивилни брак није могућ ни за хомосексуалне ни за хетеросексуалне парове, јер брак једино може да утврди рабин. Овај проблем се не односи само на гејеве и лезбијке, већ и на хетеросексуалце који припадају другим религијама. Постоје огранични антидискриминациони закони (изузетак су одређене регилијске групе).

6 Америчка Девичанска Острва имају исти правни статус као Порторико у оквиру САД. Овде такође постоји забрана за криминале због мржње. Након што је Уставни суд САД донео одлуку у корист истополних бракова, постоје планови да се они уведу и у Порторику.

7 Босна и Херцеговина је донела нејасан антидискриминациони закон 2009. године где се спомиње забрана дискриминације против "сексуалне опресије". Постоји референца да се то не односи на "сексуални идентитет".

8 Као прекоморска територија Холандије, Свети Мартин препознаје истополне бракове који се склопе у Холандији. На самом Светом Мартину геј бракови и даље нису могући. Не постоје закони о усвајању.

9 Постоје регионалне разлике у законима везаним за хомосексуалце. Поред тога, локална религија доста утиче на то да ли ће се закон применити или не.

10 Маја 2016. године, Парламент Сејшела је легализовао хомосексуалност.

11 Постоје многи извештаји нелегалног насиља полиције над хомосексуалцима у Јерменији.

12 У Хондурасу је недавно донет антидискриминациони закон, али се у пракси игнорише.

13 У Боцвани је хомосексуалност практично забрањена на основу забране "неприродног акта", али у закону о раду постоји експлицитна забрана дискриминације на основу сексуалне оријентације.

14 На Маурицијусу, закон о содомији се углавном примењује на хетеросексуалну популацију. Акт једнаких могућности штити хомосексуалце против дискриминације на послу. Стога није јасно да ли је хомосексуалност класификована као легална или не.

15 У Перуу хомосексуални чинови између две одрасле сагласне особе су легални. Изузетак се примењује на чланове војске и полиције, који могу да буду правно гоњени, са законском казном између 60 дана и 20 година или суспензијом са посла.

16 Постоје извештаји различитих судских тумачења закона о "сексу против природе".

17 У децембру 2013. године Врховни суд је ставио по страни пресуду Високог суда Делхија из 2009. године која је декриминизовала хомосексуалност. Ово је поново претворило геј секс у кажњив прекршај.

18 По захтеву УНХЦР-а Шри Ланка је објавила да је дискриминација хомосексуалаца забрањена уставом. Такође је наглашено да закон против содомије није намењен хомосексуалцима, али се односи на све како би се заштитио јавни морал.

19 У Бахреину геј мушкарци и даље могу бити кажњени затвором према законима везаним за "неморално" понашање, иако је став везан за содомију уклоњен из локалног законика 1976. године.

20 Полиција је насилно зауставила Геј прајд 29. јуна 2015. године. Ово се може сматрати де факто забраном Прајда.

21 Шеријатски закон у Џибутију је често изнад уставних закона, тако да се може очекивати да је хомосексуалност кажњива.

22 У Гани постоји забрана неприродног секса. Влада у овоме препознаје јасну забрану хомосексуалности.

23 У Нигерији се смртна казна примњеује само на хомосексуалце према шеријатском закону, тако да се односи само на муслимане који живе на северу државе.

24 Хомосексуалност у Ираку је формално легална, али полиција и војска прате хомосексуалце, а постоје случајеви убистава и силовања.

25 Ватикан примењује италијанске законе, али ограничења су могућа уколико је црквени закон супротан италијанском закону. Према томе, постоје конфликтна мишљења о томе да ли је хомосексуалност илегална или се толерише, али није примерена.

26 Шеријатски закон се примењује у Сомалији од 2012. године. Међутим, постоје контрадикторне информације, пошто је с једне стране максимална казна до 3 године затвора, али је 2013. године један хомосексуалац каменован до смрти после пресуде.

Види још 

 Анти-геј
 Хомосоцијализација
 ЛГБТ маркетинг
 Пинквошинг
 Ружичасти капитализам

Референце

Спољашње везе 
 Кампања за људска права, лоби група за ЛГБТ права

Права ЛГБТ+ особа
ЛГБТ+ терминологија